Флам — фамилия. Известные носители:
  (1912—1995) — бельгийский философ.
 Флам, Людмила Сергеевна (род. 1931) — русско-американский публицист и общественный деятель.
  (1928—1980) — американский теннисист-любитель.